Сэм Поллок Трофи () — награда, ежегодно вручаемая команде-победителю регулярного сезона Центрального Дивизиона Американской хоккейной лиги. Трофей назван в честь бывшего генерального менеджера «Монреаль Канадиенс» Сэма Поллока.

Ранее он вручался победителю Атлантического Дивизиона (1996, 1998-2000), Канадского Дивизиона (1997, 2001-2003) и Северного Дивизиона (2004-2015).

Победители

Центральный Дивизион (2016—)

Северный Дивизион (2004–2015)

Канадский Дивизион (2001–2003)

Атлантический Дивизион (1998–2000)

Победители Канадского Дивизиона (1997)

Победители Атлантического Дивизиона (1996)

См. также
 Кубок Колдера — победитель серии плей-офф
 Ричард Ф. Каннинг Трофи — победитель серии плей-офф Восточной Конференции
 Роберт Дабл-Ю Кларк Трофи — победитель серии плей-офф Западной Конференции
 Макгрегор Килпатрик Трофи — победитель регулярного сезона
 Норман Ар (Бад) Пойл Трофи — победитель регулярного сезона Западной Конференции
 Эмиль Фрэнсис Трофи — победитель регулярного сезона Атлантического Дивизиона
 Эф-Джи (Тэдди) Ок Трофи — победитель регулярного сезона Восточного Дивизиона
 Фрэнк Мэтерс Трофи — победитель регулярного сезона Восточной Конференции
 Джон Ди Чик Трофи — победитель регулярного сезона Западного Дивизиона

Ссылки
Официальный вэб-сайт AHL
Зал славы AHL
Статистика на Internet Hockey Database